Nymphalites är ett släkte av fjärilar. Nymphalites ingår i familjen praktfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktfjärilar
Nymphalites